Molnár Edit (1933) Balázs Béla-díjas fotóművész
 Molnár Edit (1965) atléta, rövidtávfutó